Miejscowości w USA:
 Kingsbury – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Kingsbury – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Kingsbury – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Douglas
 Kingsbury – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Guadalupe
Gminy w USA:
 Kingsbury (ang. Kingsbury Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kingsbury (ang. Kingsbury County) – w stanie Dakota Południowa
W Wielkiej Brytanii:
 Kingsbury – część Londynu
 Kingsbury – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Kingsbury (stacja metra) przy Kingsbury Road w Londynie
 Kingsbury Episcopi
Osoby o nazwisku Kingsbury
 Mikaël Kingsbury